Арбитр (от ), в общем значении — судья, :

Судья 
 Судья в третейском суде
 Судья в арбитражном суде
 Суперарбитр
 Спортивный судья в некоторых видах спортивных состязаний (например, футбольный судья).

Другое 
 Арбитр системной шины — часть схемы компьютера, выполняющая синхронизацию работы процессоров-задатчиков в мультипроцессорных системах. В настоящее время реализация функций АСШ обычно возложена на Северный мост.
 «Арбитр» — российский фильм 1992 года.
 Арбитр — персонаж компьютерных игр Halo.
 АРБИТР — программный комплекс автоматизированного расчёта безопасности и технического риска.

См. также